Иван Златанов може да се отнася за:

 Иван Златанов (1857 – 1932), български офицер;
 Иван Златанов (? – 1909), български революционер, деец на ВМОРО от Голишани, Берско;
 Иван Златанов (1858 – 1901), български революционер, деец на ВМОРО от Колибите, Бунархисарско;
 Иван Златанов, български съдия, депутат в Учредителното събрание.